

Радио Ваня — радиостанция из Санкт-Петербурга, которая начала работать в 2007 году. 
Радиостанция работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в ряде других регионов Российской Федерации.

История 
Вещание станции началось в июле 2007 года. Вместе с Радио для двоих и Питер FM принадлежит предпринимателям Сергею Ямщикову и Андрею Данилову, которые также основали и до 2014 года владели станцией «Дорожное радио».

Формат 
Первоначально в эфире станции были только русскоязычные песни, иногда их содержание было «на грани фола». В 2012 году произошла смена формата в сторону отечественной и танцевальной поп-музыки с 1980-х годов по сегодняшнее время и самых популярных зарубежных песен за 1980—2010 годы. В 2020 году произошла смена формата на отечественную поп-музыку с 2000-х по сегодняшнее время и самых популярных зарубежных песен за 1995—2022 годы. Соотношение русскоязычной и зарубежной музыки — 80/20 %.

Программы 
Программа по заявкам «Всем привет на радио Ваня» выходит каждый день с 21:00 до 22:00 часов по Московскому времени.
Программа утреннее шоу «Батарейки» выходит каждый день с 7:00 до 9:00 по Московскому времени, ведущие Варвара Пивоварова и Алексей Акопов.

Популярность 
По данным TNS Russia за ноябрь 2014 —январь 2015 года, среднесуточная аудитория «Радио Ваня» в Ленинградской области составляла 90 тыс. человек (36 место), в сентябре 2015 года — 83,1 тыс. человек. (27 место).

Награды 
 «Radiostation Awards» — «Лучшая поп-радиостанция» (2014).
 «Radiostation Awards» — «Лучшая танцевальная радиостанция» (2015).

Примечания 

Радио Ваня на radioi.net

Ссылки 
 Официальный сайт Радио Ваня

Радиостанции по алфавиту
Радиостанции на русском языке
Радиостанции Санкт-Петербурга